Натуральне число 1785
 1785 рік до нашої ери
 1785 рік нашої ери